Maria Clementina d'Àustria (reina de les Dues Sicílies) (1771 - 1801).
 Maria Clementina d'Àustria (princesa de les Dues Sicílies) (1798 - 1881).